Thomas Konrad, né le  à Bruchsal, est un footballeur allemand. Il évolue au poste de défenseur central.

Carrière 

Lors de l'été 2014, Thomas Konrad s'engage au Dundee FC.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Naissance en novembre 1989
Naissance à Bruchsal
Footballeur allemand
Joueur du Karlsruher SC
Joueur du Dundee FC
Joueur du FC Vaduz
Joueur du VfL Osnabrück